Erika Vargas (1973. december 31.– ) Costa Rica-i nemzetközi női labdarúgó-játékvezető.

A FEDEFUT Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével Segunda División, majd a Primera División játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végzett. A nemzeti női labdarúgó-bajnokságban kiemelkedően foglalkoztatott bíró. A nemzeti játékvezetéstől 2012-ben visszavonult.

A Costa Rica-i labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2007-től tartotta nyilván női bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Női labdarúgó-világbajnokság, Női CONCACAF-aranykupa), valamint klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. 2012-ben már nem szerepelt a FIFA JB nyilvántartásában.

A 2008-as U20-as női CONCACAF labdarúgó-bajnokságon, valamint a 2010-es U20-as női CONCACAF labdarúgó-bajnokságon a CONCACAF JB hivatalnokként alkalmazta.

A 2008-as U20-as női labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2010-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB hivatalnokként vette igénybe.

A 2010-es női CONCACAF-aranykupa labdarúgó-bajnokság központi zónájában a CONCACAF JB bíróként foglalkoztatta. A labdarúgó torna egyben a 2011-es női labdarúgó-világbajnokság selejtezője volt.

Források 

Costa Rica-i labdarúgó-játékvezetők
1973-ban született személyek
Élő személyek